Kane steht für:
 Kane (Familienname), Familienname, zu Namensträger und Künstlernamen dort
 Kāne, höchster hawaiischen Gott oder „Mann“ in der hawaiischen Sprache
 Kane (Band), niederländische Rockband
 Kane (Mondkrater), Mondkrater
 Kane (US-Band), US-amerikanische Band
 Kane, tellerförmiger japanischen Gong, siehe Shōko
 Citizen Kane, Filmdrama des US-amerikanischen Regisseurs Orson Welles aus dem Jahr 1941

Kane ist der Name folgender antiken geographischen Objekte:
 Kane, Emporium und Kap an der Südküste Arabias, heute Bir 'Ali im Jemen
 Kane Dağı, Berg auf der Halbinsel zwischen Dikili und Çandarlı in der Türkei, heute Kara Dağ
 Kane Rocks, Felsformation in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Kane, Berg im Palmerland, Antarktika

Kane  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kane (Illinois)
 Kane (Pennsylvania)
 Kane (Texas)

Siehe auch:
 Kanne (Begriffsklärung)
 Cane
 O’Kane